Johannes est une ancienne municipalité de la Province de Viipuri en Finlande.

Présentation 
Johannes était située sur la rive orientale de la Baie de Vyborg dans l'isthme de Carélie. 
Elle fera partie des territoires cédés par la Finlande à l'Union soviétique et sera renommée Sovetski

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Territoires cédés par la Finlande à l'Union soviétique

Province de Viipuri
Isthme de Carélie
Territoires cédés par la Finlande à l'Union soviétique